Матчи плей-офф () чемпионата Европы 2020 года прошли с 26 июня по 11 июля 2021 года (изначально планировались на 2020 год).

Победу одержала сборная Италии, которая в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2 обыграал сборную Англии в финальном матче.

Указано центральноевропейское летнее время начала матчей (UTC+2). Если матч проходил в другом часовом поясе, также приводится местное время.

Формат 
Этап плей-офф прошёл после завершения группового этапа и проводился по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершался вничью после 90 минут основного времени, назначалось дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый). Если и после завершения дополнительного времени счёт равный, то победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти.

УЕФА определил следующие пары 1/8 финала:
 Матч 1: победитель группы B — 3-е место группы A/D/E/F
 Матч 2: победитель группы A — 2-е место группы C
 Матч 3: победитель группы F — 3-е место группы A/B/C
 Матч 4: 2-е место группы D — 2-е место группы E
 Матч 5: победитель группы E — 3-е место группы A/B/C/D
 Матч 6: победитель группы D — 2-е место группы F
 Матч 7: победитель группы C — 3-е место группы D/E/F
 Матч 8: 2-е место группы A — 2-е место группы B.

Четвертьфинальные пары:
 Четвертьфинал 1: победитель матча 1 — победитель матча 2
 Четвертьфинал 2: победитель матча 3 — победитель матча 4
 Четвертьфинал 3: победитель матча 5 — победитель матча 6
 Четвертьфинал 4: победитель матча 7 — победитель матча 8.

Полуфинальные пары:
 Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2
 Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 3 — победитель четвертьфинала 4.

Финальная пара:
 Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2.

Матча за третье место не предусматривалось: подобные матчи в последний раз проводились в 1980 году.

Возможные комбинации матчей 1/8 финала 

Возможные комбинации матчей 1/8 финала с участием команд, занявших в групповом этапе третье место, зависели от конкретных групп, из которых квалифицируются четыре лучшие команды, занявшие третье место

Квалифицировавшиеся команды 
В плей-офф играли команды, занявшие первое и второе место в каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место.

Сетка

1/8 финала

Уэльс — Дания

Италия — Австрия

Нидерланды — Чехия

Бельгия — Португалия

Хорватия — Испания

Франция — Швейцария

Англия — Германия

Швеция — Украина

Четвертьфиналы

Швейцария — Испания

Бельгия — Италия

Чехия — Дания

Украина — Англия

Полуфиналы

Италия — Испания

Англия — Дания

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионат Европы по футболу 2020